Якобі — власна назва.

Персоналії

Прізвище 
 Аліса Якобі — естонський художник.
 Карл Густав Якоб Якобі — німецький математик.
 Фрідріх Генріх Якобі — німецький філософ.
 Йоган Джордж Якобі — брат Фрідріха Генріха Якобі.
 Якобі Борис Семенович — німецький і російський фізик.
 Йоганн Якобі фон Валльгаузен — німецький військовик.

Математика 
 Матриця Якобі — матриця, що описує лінійну частину довільного відображення .
 Символ Якобі — узагальнення символу Лежандра для довільних додатних непарних цілих чисел.
 Символ Кронекера — Якобі — узагальнення символу Якобі для всіх цілих чисел n.
 Поліноми Якобі — клас ортогональних поліномів.
 Метод обертання Якобі — чисельний алгоритм розв'язання повної задачі власних значень для симетричної матриці з дійсних чисел.
 Якобіан — визначник матриці Якобі.

Фізика
 Рівняння Гамільтона — Якобі — рівняння у часткових похідних, яке повністю визначає еволюцію гамільтонової системи класичної механіки].